Уамуститлан има више значења:

 Општина Уамуститлан (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Уамуститлан (Уамуститлан, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику